Флаг сельского поселения Темповое является официальным символом сельского поселения Темповое Талдомского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 16 декабря 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6029.

Флаг сельского поселения Темповое отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух центрально симметричных частей: верхней — зелёной и нижней — разделённой на чередующиеся белые и голубые горизонтальные волнистые полосы (вверху и внизу — более узкие, между ними — шесть одинаковых по ширине); части разделены нисходящей от древка (ниже угла) к свободному краю жёлтой линией, изломанной в виде семи ступеней; на зелёном фоне воспроизведена в белом и жёлтом цвете чайка; на полосатом бело-голубом жёлтым цветом воспроизведён морской якорь».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические и природно-географические особенности сельского поселения Темповое.

Посёлок Темпы, как и ряд соседних населённых пунктов, образован при строительстве канала имени Москвы в 1937 году.

Символика ступенчатой линии многозначна:

— ступени как символ движения, стремления, развития — аллегория названия центра сельского поселения — села Темпы; название села отражает дух социалистического соревнования, ударной стройки обеспечившей водой город Москву. Менее чем за пять лет был сооружён канал длиной 128 километров.

— жёлтые ступени, отделяющие зелёное поле от голубых полос, символизируют грандиозность искусственного водного сооружения, оснащённого более чем двумя сотнями различных гидротехнических сооружений. На территории поселения расположен шлюзовой гидроузел № 2 канала им. Москвы.

Морской якорь дополняет символику флага. Именно благодаря каналу им. Москвы столица не только включена в единую воднотранспортную сеть европейской части России, но и по праву считается портом пяти морей.

Чайка на флаге поселения показывает на расположенные рядом с деревней Мельдино гнездовья сизых чаек.

Летящая птица — символ полёта, творчества, вдохновения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Примечания